Саадия́ Гао́н (Сáид бин-Йусу́ф , Сáид аль-Файю́ми , Саадия́ бен-Иóсиф , Саадйáху , Саадэ́ль ; , Сáид; Саадия́ ха-Питóми; 882, Дилас, оазис Файюм (Египет в составе арабского халифата) — 942, Багдад) — крупнейший галахический авторитет эпохи гаонов, основоположник раввинистической литературы и еврейской рационалистической философии, языковед и поэт.

Биография 
Уже в молодости приобрёл обширные познания в области раввинской письменности и светских науках, особенно философии.

В 928 году избран гаоном (главой еврейской академии) в Суре (Вавилония). Эта академия, вместе с академией в Пумбедите, бывшая средоточием еврейской учёности в Вавилоне, к тому времени несколько пришла в упадок; благодаря новому гаону значение её вновь поднялось и в ней начали преподавать, кроме богословских наук, также и светские — философию и другие. Через некоторое время Саадия был смещён, благодаря интригам тогдашнего экзиларха (светского главы вавилонских евреев) Давида бен-Заккаи, но через несколько лет был вновь утверждён в звании гаона.

Саадия стремился к тому, чтобы примирить противоположные направления в талмудическом иудаизме и в то же время опровергнуть противоречащие религии мнения, он боролся против различных сектантов и старался согласовать иудаизм с тогдашней философской мыслью.

Важнейшее его сочинение — религиозно-философский труд «Эмунóт ве-деóт» («Верования и мнения» или «Вера и знание») является первым систематическим изложением религиозной философии; Саадия опровергает мнение, что вера несовместима с разумом и наукой. Сочинение Саадии имело большое влияние на позднейшее процветание философской литературы арабско-испанских евреев и послужило образцом для ряда сочинений по религиозной философии у евреев и христиан; оно выдержало множество изданий и переведено на немецкий язык Фюрстом.

Другой выдающийся труд Саадии — арабский перевод Танаха и обширный комментарий к нему, в котором он опровергает превратные толкования библейского текста, разъясняет смысл многих мест Танаха, заключающих, по его мнению, указания на разные научные истины и оправдывает свой перевод филологически.

Кроме того, он писал сочинения по экзегетике, грамматике, талмудическому законоведению, календарно-астрономическим вопросам, комментировал древние книги, привёл в порядок весь цикл литургических произведений, к которым добавил свои синагогальные песни; его сочинение по грамматике, лексикографии и поэзии еврейского языка под заглавием «Сéфер агрон» (араб. «Китáб аш-шир») долгое время служило важнейшим руководством по этим предметам; его полемическое сочинение «Китáб ар-род ала Анан» (возражение Анану — караимскому учителю) нанесло сильный удар караимству.

Саадия написал также комментарии к «Сéфер йецира» («Cвитку творения»), сидур на арабском языке под заглавием «Китáб гáми ас-саля́уат уат-тасаби́х» («Книга-список молитв и хвалений»).

Многие сочинения Саадии до сих пор ещё хранятся в рукописях; некоторые из них, хранящиеся в Санкт-петербургской публичной библиотеке, изданы А. Я. Гаркави в «Studien und Mitteilungen aus der St.-Potorsburger Oeffen t l. Bibliothek» (СПб., 1891). По случаю 1000-летия рождения Саадии предпринято было И. Деренбургом обширное издание его сочинений, для которого Кон издал и перевёл книгу Иова (Альтона, 1889), Деренбург издал Пятикнижие (Париж, 1895) и вместе с Ламбертом Притчи (П., 1894); последний издал также и «Сефер йецира» (Париж, 1891).

Известные потомки 
Разгон, Лев Эммануи́лович — советский писатель, критик, правозащитник.

См. также 
 Египетские евреи

Примечания

Литература 
 
 
 
 Malter, Henry. Saadia Gaon, His Life and Works, — Philadelphia, 1921.
 Munk. Notice sur Rabbi Saadia Gaon. — Париж, 1838.
 Landauer. Saadja Kit âb al ammânât w’al I’liqâdâ t. — Лейден, 1861.
 Pessin, Steven. ''Saadya [Saadiah], 2003, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer Edition), Edward N. Zalta (ed.), http://Plato.Stanford.edu/archives/sum2003/entries/saadya/>.
 Smirnov, Andrew. The Universe as a Phenomenon of Language: Sa`adiah Ga`on’s Commentary to the Book of Creation. In: Paradigm in Jewish Philosophy, ed. by R. Jospe, London, 87-111, 1997.
 Wolfson, Henry. The Kalam Arguments for Creation in Saadia, Averroes, Maimonides and St. Thomas, reprinted in Saadia Anniversary Volume (American Academy for Jewish Research), New York, 198—245, 1943.
 Dio Religionsphilosophie des Saadia. — Геттинген, 1882.
 Grätz. Geschichte der Juden. — Том 5.
 А. Гаркави. Р. Саадия Гаон Альфаюми. // Восход, 1887, № 4.
 Г. Генкель. Р. Саадия Гаон. — СПб., 1895.
 סעדיע, ב"ר יוסף פיומי, ספר יצירה, כתאב אלמבאדי, תרגום יוסף בכה"ר דוד קפאה, ירושלים, תשל"ב

Персоналии:История еврейского народа
Гаоны
Еврейские философы
Еврейские богословы
Раввины Египта
Авторы респонс
Толкователи Библии